Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Patty Schnyder 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (semifinali)
 Amélie Mauresmo (Campionessa)
 Serena Williams (secondo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Nadia Petrova (terzo turno)
 Patty Schnyder (finale)

 Elena Bovina (quarti di finale)
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Tatiana Golovin (primo turno)
 Silvia Farina Elia (terzo turno)
 Shinobu Asagoe (primo turno)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2005